Los Portillos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San José de los Portillos, ort, Oaxaca, San Pedro Tapanatepec, 
 Rancho Portillo, ort, Chihuahua, Gran Morelos, 

Robotskapade Mexikoförgreningar